Umarow:
 Doku Umarow
 Liza Sulimowna Umarowa